Wonderworld – siódmy album brytyjskiej rockowej grupy Uriah Heep wydany w czerwcu 1974.

Lista utworów

Twórcy 
 David Byron – Wokal
 Ken Hensley – gitara, organy,wokal
 Mick Box – prowadząca gitara
 Gary Thain – bas
 Lee Kerslake – perkusja

Linki zewnętrzne 
 Album na Discogs
 Okładka

Albumy Uriah Heep
Albumy muzyczne wydane w roku 1974
Albumy Bronze Records
Albumy Warner Bros. Records